Иго Сым (настоящее имя и фамилия Юлиан Сым) (; 3 июля 1896, Инсбрук — 7 марта 1941, Варшава) — польский актёр театра и кино, коллаборационист.

Биография 
Родился в польско-австрийской семье. Участник первой мировой войны. Четыре года сражался на фронте в рядах австрийской армии, дослужившись до чина поручика. После войны до 1921 г. служил пехотным офицером Войска Польского. Затем работал чиновником. Учился в частной школе киноискусства. В 1925 году дебютировал в фильме «Вампиры Варшавы. Тайна такси № 1051» и с тех пор стал часто появляться на экранах Польши. Сыграл около сорока киноролей. Одновременно выступал в ревю в небольших театрах Варшавы. Благодаря внешним данным и исключительной физической форме, сохранившейся со времени военной службы, играл, преимущественно элегантных красавцев-мужчин, аристократов и военных.

В 1927 году подписал контракт с венской киностудией «Sascha-Filmstudios AG» и в течение 2-х лет снимался в австрийских фильмах. Затем переехал в Германию, где был партнёром Марлен Дитрих и Лилиан Харви.

В начале 1930-х годов сдал актёрский экзамен в Польше, играл и пел на сценах музыкальных театров и ревю Варшавы. Стал реже сниматься в кино, в основном, в ролях второго плана, сосредоточившись на эстраде.

В годы второй мировой войны, в оккупированной столице Польши, принял предложение гитлеровцев по организации в Варшаве «польской театральной жизни»

Будучи немецким гражданином (Фольксдойче) стал директором «Theater der Stadt Warschau» и получил в концессию Театр Комедии и кинотеатр Nur für Deutsche (Только для немцев) «Helgoland».

Будучи ещё до начала войны немецким агентом, во время оккупации стал осведомителем гестапо. Способствовал аресту ряда бывших партнёров по театру и кино, в частности, актрисы Ханки Ордонувны.

Казнь и ответные действия 
По решению подпольного Союза вооружённой борьбы 7 марта 1941 года был застрелен боевой группой из трёх польских боевиков — в 7 часов 10 минут утра Богда Роголинский (позывной «Шари» (Szary) — серый) и Роман Розмиловский (позывной «Завада» (Zawada) — помеха) позвонили в его квартиру, представившись почтальонами. Их страховал Виктор Климашевский (позывной «Малы» (Mały) — мелкий). Розмиловский и Роголинский попросили Сыма представиться, после чего один из них выстрелили в него. 

В ответ, немцы арестовали 118 заложников, из которых 11 марта были расстреляны 21 человек.

Творчество

Роли в кино 
 1925 — Вампиры Варшавы. Тайна такси № 1051 — адвокат Тадеуш Вызевич
 1926 — О чём не думают — композитор Орлич
 1927 — Любовница Шамоты — Ежи Шамота
 1927 — Кафе «Электрик» — Макс Штёгер
 1928 — Die Kaiserjäger
 1928 — Любовь в мае
 1929 — Stud. chem. Helene Willfüer
 1929 — Прощание Максотты
 1931 — Ich heirate meinen Mann
 1932 — Pałac na kółkach — директор Ранцевич
 1933 — Шпион в маске — шеф польской контрразведки
 1934 — Пробуждение — учитель музыки
 1935 — Любовь выпускницы — учитель музыки
 1937 — Дипломатическая жена — тенор
 1937 — Серенада — Фердинанд Лонер, первая скрипка
 1939 — Золотая маска — архитектор Рачевский
 1939 — Жена и не жена — Куницкий (Дюваль)

Ссылки 
 Igo Sym

Жертвы политических убийств
Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Актёры немого кино Польши
Казнённые в 1941 году
Расстрелянные в Польше
Коллаборационисты на оккупированных нацистской Германией территориях